Greci (Italië), een gemeente in Italië
 Greci (Mehedinți), een gemeente in Mehedinți (Roemenië)
 Greci (Tulcea), een gemeente in Tulcea (Roemenië)